

Patronyme 

 (1925–1989), chanteur italien ;
Helle Busacca (1915–1996), oète, peintre et écrivain italienne ;
Massimo Busacca (née en 1969), arbitre de football suisse.